Die Tippeligaen 1997 war die 53. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die siebte Saison unter dem Namen Tippeligaen. Die Spielzeit begann am 12. April 1997 und endete am 2. November 1997 mit dem zweiten Relegationsspiel.

Modus 
Die vierzehn Teams der Liga spielten in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 26 Spiele absolvierte. Die zwei Letztplatzierten stiegen direkt ab. Der Drittletzte musste in Hin- und Rückspiel gegen den Drittplatzierten der 1. divisjon um den Verbleib in der Tippeligaen spielen.

Mannschaften und Spielstätten

Saisonverlauf 
Rosenborg BK gewann zum sechsten Mal hintereinander die norwegische Meisterschaft. Es war gleichzeitig die zwölfte Meisterschaft für die Mannschaft. Zu Beginn der Saison spielten Brann Bergen und Strømsgodset ganz oben. Rosenborg BK erwischte einen schlechten Start. Drei Unentschieden in vier Spielen. Dazu eine 1:2-Niederlage am 2. Spieltag gegen Lillestrøm ließen sie schon sieben Punkte hinter den Führenden Brann Bergen auf Platz 12 rangieren. Dann aber verloren sie die ganze Saison über kein Spiel mehr. Trotzdem lagen sie nach dem 10. Spieltag acht Punkte hinter Strømsgodset auf Platz 2. Durch 14 Siege und zwei Unentschieden zwischen den Spieltagen 5 und 20 lagen sie dann aber selbst acht Punkte vor der Konkurrenz und sicherten sich schon nach dem 23. Spieltag vorzeitig die Meisterschaft. Den Pokalwettbewerb gewann Vålerenga IF aus der 1. Divisjon zum zweiten Mal nach 1980. Die Aufsteiger FK Haugesund und Sogndal IL konnten sich in der Tippeligaen halten. Nur der dritte Aufsteiger Lyn Oslo musste wieder in die 1. Divisjon absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Relegation 

|}
Tromsø IL blieb in der Tippeligaen.

Torschützenliste 
Die Sortierung erfolgt nach gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv

Fußballsaison 1997
Eliteserien-Saison (Fußball)